Kleinschlag heißen folgende geographische Objekte:

 Kleinschlag (Gemeinde Rohrbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kleinschlag (Gemeinde Annaberg-Lungötz), Ortslage von Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg